Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва состоялись на территории всей России 18 сентября 2016 года в единый день голосования.

Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах — было достаточно получить относительное большинство голосов. Прежде смешанная система применялась на выборах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов.

На 1 января 2016 года в Российской Федерации было зарегистрировано  избирателей, а с учётом зарегистрированных за пределами РФ и в городе Байконуре —  избирателя. Согласно законодательству, выборы признаются состоявшимися при любой явке, так как порог явки не установлен. Эти выборы характеризовались самой низкой явкой за всю историю России.

Подготовка

Дата проведения выборов 
В 2014 году ЦИК РФ, в соответствии с действовавшим тогда законодательством, объявил о том, что выборы состоятся 4 декабря 2016 года.

Однако, начиная с весны 2015 года, депутатами Госдумы VI созыва рассматривался вопрос о переносе выборов с 4 декабря 2016 года на более ранний срок. В числе возможных дат досрочных выборов назывались второе и третье воскресенья сентября, а также различные даты в октябре и ноябре 2016 года. В результате в июле были приняты и подписаны Президентом РФ поправки в соответствующий федеральный закон.

Как следствие, выборы были перенесены на третье воскресенье сентября. Данное решение распространяется не только на выборы 2016 года, но и на все последующие выборы депутатов Государственной Думы. Незадолго до окончательного принятия поправок, вопрос об их законности рассматривался в Конституционном Суде РФ, который пришел к выводу, что однократное и незначительное отклонение от конституционного 5-летнего срока существования очередного созыва Государственной Думы не противоречит Основному Закону РФ.

17 июня 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 291, в соответствии с которым выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва назначаются на 18 сентября 2016 года.

Избирательное законодательство 
Согласно действующему законодательству РФ, выборы в Госдуму проходят по смешанной системе. Это означает, что голосовать можно как за партийный список, так и за кандидатов в одномандатных округах. По одномандатным округам будет избираться ровно половина численного состава Госдумы — 225 человек. Закон, восстанавливающий смешанную систему выборов в Госдуму, был предложен президентом РФ весной 2013 года. 14 февраля 2014 года закон был принят в третьем чтении Госдумой РФ и был подписан президентом РФ 22 февраля 2014.

Партийный список допускается до распределения депутатских мандатов в том случае, если за него проголосовало более  избирателей от числа тех, что приняли участие в голосовании. Впоследствии парламентские партии смогут без сбора подписей выдвигать своих кандидатов на выборах президента РФ. При этом все партии, получившие на выборах не менее  голосов, получают ряд государственных льгот и привилегий: прямой допуск до следующих выборов в Госдуму и всех выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти в субъектах РФ, которые состоятся не позднее, чем следующие выборы в Госдуму; возмещение всех расходов за прошедшие выборы и повышенное финансовое обеспечение на всё время до следующих выборов. 5 декабря 2014 года депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко внёс законопроект  о снижении проходного барьера для политических партий с 5 до ; на него есть 1 положительный и 2 отрицательных отзыва региональных парламентов. До выборов напрямую допускаются партии, получившие от  голосов на прошлых думских выборах и те, что представлены хотя бы в одном из региональных парламентов РФ. На лето 2016 года к таким относятся: Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, Яблоко; Патриоты России, Партия Роста, ПАРНАС, Гражданская платформа, Коммунисты России, Российская партия пенсионеров за справедливость, Родина, Гражданская сила и Зелёные.

По мнению Татьяны Становой, руководителя аналитического департамента Центра политических технологий, для Кремля мажоритарная система становится дополнительной страховкой, и, если бы выборы 2011 года проходили по смешанной системе, то по мнению эксперта в подавляющем большинстве округов, скорее всего, победила бы «партия власти», и итоговый результат позволил бы «Единой России» сохранить две трети мест в Госдуме.

Схема одномандатных округов 

Всю территорию России ЦИК РФ разделил на 225 избирательных округов с учётом границ субъектов федерации. На территории каждого субъекта образовано не менее одного округа. Для нарезки округов высчитывалась единая норма представительства (ЕНП): число всех избирателей по данным на лето 2015 года —  — разделили на 225 думских мандатов и получили число . Затем количество избирателей в каждом регионе страны разделили на норму представительства. Полученное число — количество мандатов, которые получает субъект федерации.

2 сентября 2015 года ЦИК РФ обнародовал нарезку одномандатных округов. Больше всего округов получили Москва (15), Московская область (11), Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 8). В присоединённом Крыму планируется создать 4 одномандатных округа: 1 в Севастополе и 3 в Республике Крым. В 32 субъектах — по одному округу, в 26 субъектах — по два округа, в 6 субъектах — по три округа, в 10 субъектах — по четыре округа, в трёх субъектах — по 5 округов, в двух субъектах — по 6 округов, ещё в двух субъектах — по 7 округов, ещё в двух — по 8 округов. Самым малочисленным оказался избирательный округ на территории Ненецкого автономного округа — около 33 тысяч человек. Самым людным получился округ в Астраханской области — 747 тысяч. Споры вызвал предложенный принцип деления территорий на округа — так называемая «смешанная», или «лепестковая» модель, когда каждый округ включает в себя не только городскую, но и сельскую территории. То есть, в подавляющем большинстве случаев крупные города будут поделены на части, к которым будут присоединены сёла.

20 октября 2015 года Госдума в окончательном третьем чтении утвердила законопроект о новой нарезке округов (303 депутата «за», 86 — «против»).

4 ноября 2015 года законопроект о формировании схемы одномандатных избирательных округов подписал президент Российской Федерации.

Финансирование 
По предварительной оценке ЦИК РФ, для финансового обеспечения выборов потребовалось почти 15 млрд рублей. Министерство финансов готово выделить на подготовку к выборам не более 10,4 млрд рублей. На предыдущие выборы 2011 года было выделено 7 млрд рублей. В итоге было потрачено 10 350 490 500 рублей

Организация 
Накануне выборов в ЦИК РФ сменилось руководство: 28 марта 2016 года комиссию возглавила Элла Памфилова.

В процессе выборов были назначены члены ЦИК с совещательным голосом

Ключевые даты 
 17 июня президент РФ назначил выборы на дату единого дня голосования — 18 сентября 2016 года;
 20 июня ЦИК РФ утвердил календарный план избирательной кампании;
 с 18 июня по 13 июля — период выдвижения кандидатов (как партиями в составе федеральных списков и по одномандатным округам на съезде партии, так и самовыдвижение по одномандатным округам);
 с 4 июля по 3 августа — период регистрации федеральных списков кандидатов в ЦИК РФ; и регистрации кандидатов по одномандатным округам в окружных избиркомах;
 с 19 июля по 27 августа — срок подачи заявления о включении в список избирателей по месту временной (в территориальную избирательную комиссию по месту временной регистрации);
 с 20 августа по 16 сентября — период агитации в СМИ;
 с 3 августа по 6 сентября — выдача открепительных удостоверений территориальными избирательными комиссиями;
 с 7 по 17 сентября — выдача открепительных удостоверений участковыми избирательными комиссиями;
 17 сентября — день тишины;
 18 сентября — день голосования.

Участники

Выборы по партийным спискам 

По единому федеральному округу партии выдвигают списки кандидатов, состоящие из одной федеральной группы кандидатов, и нескольких региональных групп. В федеральной части списка может быть не более 10 кандидатов, а количество региональных групп должно составлять не менее 35 (верхней планки закон не устанавливает). Кандидатов в списке может быть от 200 до 400 человек.

ЦИК РФ определила 14 политических партий, партийные списки которых смогли преодолеть  барьер и представлены хотя бы в одном региональном парламенте, выставляющих списки кандидатов в Госдуму без сбора подписей избирателей:

 Гражданская платформа
 Гражданская сила
 Единая Россия
 Зелёные
 Коммунисты России
 КПРФ
 ЛДПР
 ПАРНАС
 Партия роста (бывшая Правое дело)
 Патриоты России
 Родина
 Российская партия пенсионеров за справедливость
 Справедливая Россия
 Яблоко

Остальные партии должны были собрать в поддержку выдвигаемого списка не менее  подписей (не более  в одном субъекте федерации). По данным на март 2016 года, в России были зарегистрированы 77 политических партий, из которых 75 имели право участвовать в выборах.

В отведённые сроки предвыборные съезды провели 25 партий (14 «льготников» и 11 «новичков»). Однако съезд партии «Альянс зелёных» ЦИК РФ не признал состоявшимся, а партии «Добрых дел» и «Народ против коррупции» не подали в ЦИК РФ необходимых документов, хотя предвыборные съезды провели.

В итоге документы ЦИК РФ получил от 22 партий, но из них 19 выдвинули федеральные списки по единому округу («Партия родителей будущего», «Партия возрождения села» и «Возрождение аграрной России» выдвинули только списки кандидатов-одномандатников).

В ходе проверки документов ЦИК РФ отказал «Партии социальных реформ», так как в её списке не было региональных групп. Собрать подписи для регистрации своих списков должны были 4 партии.

12 августа в ЦИК РФ прошла жеребьёвка номеров партий в избирательном бюллетене:
 «Родина»;
 «Коммунисты России»;
 Российская партия пенсионеров за справедливость;
 «Единая Россия»;
 «Зелёные»;
 «Гражданская платформа»;
 ЛДПР;
 Партия народной свободы;
 Партия роста;
 «Гражданская сила»;
 «Яблоко»;
 КПРФ;
 «Патриоты России»;
 «Справедливая Россия».

8 сентября 2016 года Верховный суд Российской Федерации принял в производство и возбудил административное дело в отношении партии ПАРНАС и ЦИК РФ в связи с исковым заявлением политической партии Гражданская платформа об отмене регистрации федерального списка кандидатов на выборах депутатов в Государственную думу, выдвинутого Партией народной свободы (ПАРНАС). В иске утверждается, что отдельные высказывания председателя ПАРНАСа Михаила Касьянова носят экстремистский характер, кандидат Андрей Зубов виновен в возбуждении ненависти и социальной вражды в отношении сторонников В. В. Путина, а кандидат Вячеслав Мальцев призывает к насильственному свержению конституционного строя. 10 августа 2016 года Элла Памфилова сообщила, что ЦИК РФ не поддержала иск партии «Гражданская платформа» о снятии с выборов в Госдуму партии «Парнас». После сообщения о решении ЦИК, партия «Гражданская платформа» отозвала иск в Верховный суд РФ об отмене регистрации ПАРНАС на выборах в Госдуму. Верховный суд РФ 12 сентября 2016 года прекратил производство по иску Гражданской платформы о снятии с думских выборов партии ПАРНАС.

Статистика выдвижения и характеристика кандидатов 

Всего в Государственную думу было выдвинуто 5112 человек (6606 кандидатов, так как многие выдвигались и одновременно и по одномандатному округу и по партийному списку). По партийным спискам выдвинуто 4527 кандидатов, а по одномандатным округам 2079 человек

Всего в выборах по партийным спискам приняли участие 18 партий, из которых 4-м партиям (всего 1045 кандидатов) было отказано в регистрации, а 14 партий были зарегистрированы ЦИКом и приняли участие в голосовании. Почти все кандидаты по одномандатным округам были выдвинуты партиями — самовыдвиженцев зарегистрировано только 23 человека.

Всего по 14 участвующим в голосовании партиям в федеральных списках было выдвинуто 4580 кандидатов, из них окончательно было зарегистрировано 4488 кандидатов. По состоянию на 14 сентября 2016 года осталось зарегистрированных 4437 кандидатов.

Старейший из выдвинутых кандидатов — Василий Александрович Потлов, родившийся 28 января 1924 года — выдвинут РППС. Занимает 13-е место в Региональной группе города Москва.

Наиболее молодая из выдвинутых кандидатов — Ксения Павловна Фёдорова, родившаяся 13 августа 1995 года — выдвинута РППС. Занимает 6-е место в Региональной группе — Ленинградская, Новгородская и Псковская области.

Уровень образования кандидатов был очень высок — 84 % кандидатов имели высшее образование.

Выборы по округам 

По 225 одномандатным округам кандидаты могут выдвигаться как партиями, так и путём самовыдвижения.

Заявления о противоречиях в законодательстве 
«Партия Великое Отечество» в судебном порядке пыталась добиться признания того, что Постановление, определяющее работу ЦИК РФ на период выборной кампании в Госдуму, противоречит действующему законодательству: от Конституции до закона «О персональных данных». Юристы партии указывали, что нормативный правовой акт, которым, по всем признакам, является Постановление ЦИК РФ, не был официально опубликован. По их заявлению, это не только является «очевидным противоречием» Указу Президента РФ от 23.05.1996 № 763, но, в таком случае Постановление подлежит признанию недействующим, как не вступившее в силу, а это неминуемо должно повлечь отмену решений ЦИК РФ, принятых на его основании, вплоть до отмены выборов.

По мнению представителей «Партии Великое Отечество», Постановление ЦИК РФ ограничивает граждан в возможности поставить свою подпись в подписном листе в поддержку кандидата в депутаты, а также чинит неправомерные препоны на пути их признания подлинными.

Верховный суд РФ отказал партии в иске. В свою очередь, юристы «Партии Великое Отечество» обратились в Генеральную прокуратуру РФ с запросом проведения проверки прошедших судебных разбирательств.

Способы выдвижения кандидатов 
В России партии сами решают, каким образом отбирать лиц, выдвигаемых ими в качестве кандидатов. В 2016 году были два основных способа выдвижения: проведение предварительных выборов и выдвижение партийным съездом (партийной конференцией). В первом случае претендент на выдвижение в качестве кандидата должен пройти процедуру первичных выборов, на которых за него голосуют либо выборщики, либо все граждане. При этом если партия провела предварительные выборы, то партийное руководство не обязано выдвигать победителей в качестве кандидатов.

Внутрипартийные выборы были проведены партиями Единая Россия, РПР-ПАРНАС, Партия Роста и Альянс зелёных. Кроме того, КПРФ с помощью общенародного интернет-голосования в 2016 году избирала помощников будущих депутатов Госдумы РФ.

«Единая Россия» провела 22 мая 2016 года предварительные выборы, на которых мог проголосовать любой желающий гражданин РФ. До голосования руководство партии гарантировало, что победители этих выборов будут выдвинуты в Госдуму РФ от партии «Единая Россия» — заявления звучали в том числе от лидеров партии С. И. Неверова, Д. А. Медведева и других. Однако, некоторые победители предварительных выборов были исключены из списков по различным причинам. Вместе с тем, ряд лиц (в том числе 19 глав российских регионов), которые в предварительных выборах не участвовали, были выдвинуты в качестве кандидатов в Госдуму РФ.

Наиболее распространенной формой определения лиц, выдвигаемых партией на выборы в 2016 году, были партийные конференции (съезды) без участия беспартийных избирателей. Кроме того, при выдвижении кандидатов по одномандатным округам в 2016 году была возможна такая форма как самовыдвижение кандидата с последующим сбором подписей. В 2016 году 290 человек получили разрешение от избирательных комиссий на сбор подписей для самовыдвижения. Однако в ряде регионов никто не подал заявление о самовыдвижении. Например, в Свердловской области (более 4 млн жителей) не поступило ни одного заявления о самовыдвижении. В конечном итоге были зарегистрированы Центризбиркомом по всей России в качестве кандидатов только 23 самовыдвиженца по одномандатным округам.

Ещё одной особенностью выборов 2016 года стали межрегиональные партийные списки кандидатов, где несколько регионов получили один список кандидатов. Например, «Единая Россия» выдвинула только 36 региональных списков, при этом одни регионы получили отдельные списки, а другие нет. Например, в региональную группу  были включены Астраханская и Ростовская области, Ставропольский край и Республика Калмыкия. Критерии объединения региональных списков остались неизвестными. Кандидатов от Адыгеи (менее 0,5 млн жителей) выделили в отдельный список, а кандидатов от более крупной по численности населения Астраханской области объединили с кандидатами от других регионов. КПРФ также создала 37 территориальных групп, объединив в ряде случаев в один список кандидатов от нескольких регионов (например, от Курганской и Тюменской областей общий список).

Договорённости между партиями 
В феврале 2016 года один из руководителей «Единой России» С. И. Неверов заявил, что «Единая Россия» готова договориться со всеми «парламентскими» партиями (КПРФ, Справедливой Россией и ЛДПР) о выдвижении совместных кандидатов в некоторых одномандатных округах. С. И. Неверов уточнил, что такой диалог идёт и что ранее подобный «формат взаимодействия» «Единая Россия» уже применяла с парламентскими партиями на выборах глав российских регионов. После утверждения списка кандидатов партий стало известно, что «Единая Россия» оставила без выдвижения кандидатур 18 одномандатных округов, в которых до этого проводила предварительные выборы. Данную ситуацию в партии объяснили стремлением сохранить в парламенте представительство профессиональных депутатов.

К выгодоприобретателям СМИ относили представителей «Справедливой России» (Галина Хованская, Анатолий Аксаков, Михаил Емельянов, Федот Тумусов, Анатолий Грешневиков, Леонид Левин, Елена Драпеко), ЛДПР (Сергей Фургал, Алексей Диденко, Иван Абрамов, Сергей Жигарев, Василина Кулиева), «КПРФ» (Владимир Бортко, Николай Харитонов и Олег Смолин), «Гражданская платформа» (Рифат Шайхутдинов) и «Родина» (Алексей Журавлев). Факт договорённостей с Единой Россией подтвердил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Политический обозреватель К. Джултаев среди доводов, подтверждающих сговор, приводил отсутствие активной агитации. Так, по состоянию на начало августа 2016 года в Свердловской области агитационная кампания ЛДПР даже не началась, агитационной продукции КПРФ почти не было видно на улицах, а многие кандидаты от «Единой России» не стали нанимать политконсультантов для «создания креативной пропагандистской продукции».

В июне 2016 года ИТАР-ТАСС сообщил, что «Единая Россия» может не выдвинуть кандидата на одном из округов в Томской области ради депутата от ЛДПР Алексея Диденко. Речь шла о ректоре ТГАСУ Викторе Власове, который на праймериз «Единой России» одержал победу по Томскому одномандатному округу № 181. После сообщений о договоренности между «Единой Россией» и ЛДПР, Власов не подал документы для участия в выборах, а в упомянутом округе победу одержал Диденко. В целом кандидаты от ЛДПР победили в 5 округах, где не были выдвинуты кандидаты от «Единой России». Ещё в июле стало известно, что ещё в 4 округах «Единая Россия» также не будет выдвигать своих кандидатов ради ЛДПР.

Кандидаты от КПРФ Парфёнов, Бортко, Смолин и Харитонов также выиграли в округах, где не было соперников от «Единой России». Однако, официально лидер компартии Геннадий Зюганов отказался от всяких договоренностей. Источник «Ленты.ру» в ЦК КПРФ утверждал, что компартия планирует ударно выступить в таких округах, которые де-факто отданы на откуп эсерам и либерал-демократам. Поскольку компартия в пакетных переговорах якобы не участвовала, то и моральных обязательств расчищать конкурентам округа у неё нет. В целом кандидаты от КПРФ победили в 7 округах (в частности в тех, где были кандидаты от «Единой России»). Олег Смолин отрицает, что у него были договоренности с партией власти. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что КПРФ была недоговороспособной по поводу разделения одномандатных округов между парламентскими партиями.

Отказы в регистрации кандидатов 
В 2016 году были случаи отказа в регистрации кандидатов, в том числе выдвинутых по партийным спискам. Например, действующего депутата от КПРФ Сергея Обухова не зарегистрировали из-за того, что он не предоставил сведения о доходах своей несовершеннолетней дочери (ей на день выборов уже должно было исполниться 18 лет). По этому вопросу фракция КПРФ в Государственной думе подала запрос в Конституционный суд Российской Федерации, но в его рассмотрении было отказано. КПРФ стала единственной парламентской партией, нескольких кандидатов от которой не зарегистрировали. Все кандидаты, выдвинутые по партийным спискам от трёх других «парламентских» партий, были зарегистрированы. Конституционный суд Российской Федерации отметил, что большинство кандидатов, выдвинутых политическими партиями, включёнными в избирательный бюллетень, было зарегистрировано. Отказы в регистрации получили шесть из 391 кандидата, выдвинутых КПРФ, один из 339 кандидатов, выдвинутых Партией роста, четыре из 356 кандидатов, выдвинутых «Зелёными», два из 237 кандидатов от «Гражданской платформы», два из 283 кандидатов от Партии народной свободы, 22 из 397 кандидатов от партии «Коммунисты России», один из 287 кандидатов от партии «Родина», один из 306 кандидатов от партии «Яблоко», 13 из 331 кандидатов от Российской партии пенсионеров за справедливость.

Наблюдатели 
Весной 2016 года была введена норма, по которой партии и кандидаты должны уведомить Территориальные избирательные комиссии (ТИКи) о том, какие из их наблюдателей (не более двух) и на каком именно участке будет работать в день голосования. До этого наблюдателям было достаточно рекомендательного письма партии или кандидата для доступа на участок. По словам секретаря ЦИКа Майи Гришиной, ЦИК направил рекомендации избиркомам пускать наблюдателей на участки, даже если партии и кандидаты не уложились в срок для направления уведомлений.

В апреле 2016 года председатель Госдумы Сергей Нарышкин объявил, что, приняв «решение о недопустимом ограничении прав российской делегации», ПАСЕ сделала невозможным присутствие своих наблюдателей на выборах в Госдуму. В итоге ПАСЕ не вошла в число международных организаций, которым были разосланы приглашения провести наблюдение за выборами. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что отсутствие представителей этой структуры не повлияет на процесс выборов, поскольку, по её словам, «у нас будет огромное количество международных наблюдателей».

В августе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сообщило об отказе отправлять наблюдателей на территорию Крыма. Глава бюро пояснил, что решение принято с учётом мнения всех стран-участниц ОБСЕ. В Крыму не работали и наблюдатели миссии СНГ.

Партии «Единая Россия» и КПРФ объявили о намерении делегировать своих наблюдателей на участки: первая планировала направить по два человека на каждый из 95 тысяч участков, вторая — «закрыть» 90 % участков. КПРФ объявила о желании вести «параллельный подсчёт» итогов голосования в пяти регионах — в Крым, Башкирии, Нижегородской и Калининградской областях, Севастополе. Партия роста планировала разместить в своём московском офисе компьютерную базу, подключив к ней через сайт ЦИКа все веб-камеры. К альтернативному подсчёту готовились сотрудники движения в защиту прав избирателей «Голос» и общественного движения «Народный избирком».

Согласно Ростелекому, с более чем 11 тысяч участков была организована трансляция выборов, 80 % трансляций были доступны онлайн. Трансляция проводилась с 7 часов утра до окончания подсчёта голосов.

Подсчёт голосов 
Согласно рекомендации ЦИКа, сначала будут подсчитывать результаты голосования в Госдуму, затем в заксобрание, потом все бюллетени будут собирать и вести в территориальную комиссию.

Допуск к распределению мандатов имеют только партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. То есть, за них отдали голос более 5 % избирателей. Голоса партий, набравших менее 5 %, распределяются между остальными партиями в равной степени.

Сформированная органом рабочая группа по контролю за использованием ГАС «Выборы» из представителей всех партий во время подсчета голосов будет иметь доступ к данным из протоколов сразу после их введения в систему в ТИК. Эти же данные будут транслироваться и в информационном центре для прессы (но не в интернете, с которым система не соединена).

Газета «Коммерсант» ожидала усложнение процесса подписания итогового протокола (который по законодательству должны утвердить за две недели — до 3 октября) из-за необходимости регионам присылать в ЦИК два протокола: об итогах голосования по списку и по одномандатному округу. После подведения итогов начнется процесс распределения мандатов.

Предвыборная агитация 

Каждый заверенный общефедеральный список получил право вести агитацию на федеральных телеканалах и в газетах — Красная звезда, Парламентская газета, Российская газета, Вечерняя Москва, Башкортостан, Республика Башкортостан, Кызыл тан, Омет, Крымская газета, Приват-аукцион, Чаваш херараме/Чувашская женщина, Самраксен хасаче / Молодежная газета, Толон (Заря).

Дебаты проводились на телеканалах («Первый канал», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России», «Россия-1» и «Россия-24») и на радиоканалах («Радио России», «Маяк» и «Вести FM») по темам «Большой спорт или большая политика», «Гражданское общество и власть», «Защита национальных интересов во внешней и внутренней политике», «Обеспечение доступности и качества образования», «Обеспечение общественной безопасности и противодействие терроризму», «Обеспечение продовольственного суверенитета страны», «Противодействие терроризму», «Развитие здравоохранения», «Укрепление обороноспособности страны», «Создание равных возможностей для людей с инвалидностью», «Укрепление национальной идентичности», «Экология и защита окружающей среды», «Экономическая и финансовая политика».

Бюллетени 
В Единый день голосования 2016 каждый избиратель получит два бюллетеня для выборов в Государственную думу.
ЦИК РФ утвердил 6 форм бюллетеней

 Форма 1- Для голосования по федеральному округу
 Форма 2- Для голосования по одномандатному округу (на лицевой стороне вносится защитная сетка зелёного цвета)
 Форма 3- Для голосования по федеральному округу с помощью КОИБ
 Форма 4- Для голосования по одномандатному округу с помощью КОИБ
 Форма 5- Для голосования по федеральному округу с помощью КЭГ
 Форма 6- Для голосования по одномандатному округу с помощью КЭГ

Формы 1 и 2 печатаются на бумаге белого цвета плотностью до 65 г/м2, формы 3 и 4 печатаются на бумаге белого цвета плотностью до 85 г/м2, формы 5 и 6 печатаются на бумаге белого цвета плотностью от 80 до 100 г/м2 . Ширина бюллетеней составляет около 210 мм, длина до 600 мм в зависимости от количества кандидатов.

Расходы политических партий на участие в выборах 
На участие в выборах в Государственную думу 14 политических партий потратили, по официальным данным, 2,4 млрд рублей. Расходы партий составили (без учёта расходов, понесённых местными фондами партий):
 ЛДПР — 663 млн руб.;
 «Единая Россия» — 471 млн руб.;
 «Справедливая Россия» — 432 млн руб.;
 «Яблоко» — 364 млн руб.;
 Партия роста — 245 млн руб.;
 КПРФ — 176 млн руб.;
 Партия народной свободы — 35 млн руб.;
 «Гражданская платформа» — 14 млн руб.;
 Родина — 11 млн руб.;
 Остальные партии — менее 10 млн руб. каждая.

Социологические исследования 
Заливка серым цветом означает преодоление партией пятипроцентного барьера, необходимого для получения мест в Госдуме.

Результаты опросов ВЦИОМ

2016 

Согласно результатам исследования «электорального прогнозного рынка» ВЦИОМ с 1 по 8 августа 2016 «Единая Россия» получает 44,3 %, КПРФ 18,9 %, «Справедливая Россия» 10,9 %, ЛДПР 10,4 %, Яблоко 5,9 %. По мнению авторов проекта, «электоральный прогнозный рынок» является одним из самых точных способов прогнозирования результатов. В пример приводится результат прогноза компании  на выборах президента США в 2008 году.

2011—2015

Прочие опросы 

В опросе, опубликованном 2 августа 2016 года, в качестве эксперимента Левада-Центра добавил в опрос несуществующую «Партию молодёжи» (с «В. Поповым» во главе списка). Партия получила около  голосов опрошенных.

Экзитполы

Результаты

Результаты по регионам 
Сводная таблица результатов партий в регионах:

Нарушения на выборах 

К 14 сентября с момента начала предвыборной кампании в ЦИК поступило 2300 обращений, из них 1415 связано с выборами в Госдуму. Основными авторами обращений стали избиратели (760 жалоб), кандидаты (394) и партии (120). Претензии вызвали применение кандидатами от «Единой России» административного ресурса, отказ проводить телевизионные дебаты в Москве между одномандатниками, неравномерное освещение работы оппозиционных и провластных кандидатов на федеральных телеканалах, отказ региональных избиркомов вносить в информационные листы ряд данных о провластных кандидатах.

Основными видами нарушений СМИ называли завышение явки, вбросы, массовое голосование по открепительным талонам и «карусели», фальсификацию и кражу бюллетеней, незаконное удаление наблюдателей, существенно бо́льшую агитацию государственных региональных СМИ за представителей «Единой России», принуждение избирателей к голосованию угрозами или за деньги. Зафиксированы также случаи вмешательства властей в деятельность партий, высокая доля отсева самовыдвиженцев из-за подписей (92 %), нападение на кандидатов и их задержание правоохранительными органами, применение «чёрного пиара».

Специалист по электоральной географии Александр Киреев обратил внимание на голосование в Саратовской области (где начинал свою политическую карьеру бывший первый заместитель руководителя Администрации президента Вячеслав Володин, возглавивший на выборах местную региональную группу «Единой России»), где результаты партий и кандидатов-одномандатников более чем на 100 участках (треть от общего числа) совпали до десятых долей процента, у «Единой России» — 62,2 %. Киреев предположил, что результаты «подгоняли» под 40 % от общего числа избирателей, не обращая внимание на реальное количество поданных бюллетеней. Подобный приём ранее использовался в национальных республиках Северного Кавказа, Башкирии и Татарстане, Саратовская область стала первым регионом с преимущественно русским населением, где применили такую технологию  фальсификации итогов голосования. По мнению председателя избирательной комиссии Саратовской области Павла Точилкина, «все эти цифры говорят не более чем о математическом совпадении», глава ЦИК Элла Памфилова заявила о «вырванных из контекста» данных.

По мнению математика Сергея Шпилькина, освещавшего итоги прошлых парламентских выборов, аномальные отклонения от нормального распределения, а также пики на «круглых» значениях указывают на высокую вероятность фальсификаций при подсчёте: «Когда я начинаю двигать цифры на целых участках, у меня вместо плавного распределения получается пилообразная фигура — в 2011 году её называли „бородой Чурова“. Подозрительны участки с явкой 50 %, 65 %, 75 %: случайно такие красивые цифры практически никогда не получаются». «Фальсификации происходят на этапах от голосования до внесения в систему „ГАС-Выборы“». По оценкам Шпилькина, в 2016 году за «Единую Россию» было засчитано примерно 12 млн фальшивых голосов.

5 декабря 2016 года «Новая газета» опубликовала расследование, согласно которому на выборах в Государственную и Московскую областную думы в Мытищах имелись массовые нарушения. Журналисты обнаружили расхождение между зафиксированными в протоколах 68 УИК итогами и данными, содержащимися в ГАС «Выборы». В итоге на федеральных выборах партия «Единая Россия» дополнительно получила 1969 голосов (3,5 %), большая часть которых были украдены у «Российской партии пенсионеров за справедливость» (450 голосов) и «Яблока» (580 голосов). На выборах в Мособлдуму «Единой России» «накинули» 688 голосов, «Яблоко» потеряло 255 голосов, Партия пенсионеров — 216 голосов. Элла Памфилова объявила о подготовке обращение в Генпрокуратуру, МВД и СК с требованием изучить изложенные в статье «Новой газеты» данные.

Реакция властей 
18 сентября 2016 года Элла Памфилова заявила о полной уверенности в легитимности прошедших выборов, которые были «более честными, более справедливыми», чем предыдущие, хотя и не были «максимально честными и максимально справедливыми». При этом чиновник, обещавший уйти в отставку при «провале выборов», пригрозил «исками за клевету» авторам заявлений о «каруселях».

ЦИК России под руководством Эллы Памфиловой отменила итоги голосования по девяти избирательным участкам, расположенным в Дагестане, Адыгее, Мордовии, Белгородской, Ростовской, Нижегородской областях и Санкт-Петербурге. Всего комиссия намерена проверить около 160 «существенных» жалоб на нарушения в ходе выборов. К 27 сентября было известно о возбуждении более 30 уголовных дел, лишь несколько из них возбуждены из-за возможных фальсификаций. Обвинение по статье 142.1 «Фальсификация итогов голосования» было предъявлено председателю избирательной комиссии и её члену в Ростовской области, главе УИК и «неустановленным лицам» в Белгородской, обвиняемым грозит до 4 лет лишения свободы.

На проходивших в октябре 2016 года закрытых заседаниях международного дискуссионного Валдайского клуба Элла Памфилова возложила вину за непрохождение в новый парламент оппозиционных партий на них самих, так как, по её словам, сами выборы были честными. В этом её поддержал и новый спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявлявший о поддержке власти большинством населения.

6 декабря 2016 года Элла Памфилова объявила о начале «масштабной информационной войны, направленной на то, чтобы дискредитировать прошедшие выборы».

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Выборы в Государственную думу на сайте ЦИК РФ
 Освещение хода выборов представителями экспертной сети «Давыдов. Индекс»
 Карта нарушений на выборах, созданная при поддержке ассоциации «Голос»
 Общественный штаб по наблюдению за выборами в Государственную думу 18 сентября 2016 года в городе Москве, Общественная палата города Москвы
 Беседа с главным редактором «Эха Москвы» и главой Общественного штаба по наблюдению за выборами 18 сентября 2016 года в Москве Алексеем Венедиктовым, «Эхо Москвы», 24.09.2016
 База данных агитационных печатных материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ.

Выборы в Государственную думу РФ
Единый день голосования 18 сентября 2016 года
Государственная дума Российской Федерации VII созыва